Эстансия:

 Эстансия — поместье в Аргентине, Уругвае и некоторых других странах Латинской Америки;
 Эстансия — микрорегион в Бразилии;
 Эстансия — муниципалитет в Бразилии;
 Эстансия — муниципалитет на Филиппинах;
 Эстансия — посёлок в Техасе, США;
 Эстансия — произведение Альберто Хинастеры;

См. также 
 Епархия Эстансии
 Эстансия-Велья